

Топоніми

Село:
 Марковичі — , Гомельський район

Села:
 Марковичі — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Марковичі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район

Марковичі — село в общині Будва.

Персоналії 
 Марковичі — козацький рід XVII—XVIII сторіччя. Походив від єврея-вихреста Марка Марковича.
 Марковичі — шляхетський рід гербу Боньча.

Див. також 
 Маркевич